Jorge Lozano puede referirse a:

 Jorge Lozano (1951 - 2021), catedrático universitario, profesor y experto en semiótica.
 Jorge Lozano (1963), tenista mexicano.